Tabor  steht für:

 Tabor (Liturgie), ein Podest für eine Monstranz
 Tabor (Wehranlage), eine Wehranlage im Mittelalter, nach dem Berg Tabor in Galiläa
 Tabor (Trommel), eine historische Trommel

Tabor oder Tábor  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Okres Tábor, Verwaltungsgebiet im Südböhmen, Tschechien
Orte:
 Tábor, eine Stadt in Böhmen, Tschechien
 Tabor (Slowenien), eine Gemeinde in Slowenien
 Tabor (Gemeinde Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Tabor (Gemeinde Naarn), Ortsteil von Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Tabor (Steyr), Stadtteil von Stadt Steyr, Oberösterreich
 Am Tabor, Stadtteil in der Leopoldstadt, Wien
 Tabor (Victoria), Australien
 Tabor (Alabama), Vereinigte Staaten
 Tabor (Colorado), Vereinigte Staaten
 Tabor (Illinois), Vereinigte Staaten
 Tabor (Iowa), Vereinigte Staaten
 Tabor (Kansas), Vereinigte Staaten
 Tabor (Minnesota), Polk County, Vereinigte Staaten
 Tabor (New Jersey), Vereinigte Staaten
 Tabor City (North Carolina), Vereinigte Staaten
 Tabor (Ohio), Vereinigte Staaten
 Tabor (Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Tabor (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Tabor (South Dakota), Bon Homme County, Vereinigte Staaten
 Tabor (Tennessee), Vereinigte Staaten
 Tabor (Texas), Vereinigte Staaten
 Tabor (Wisconsin), Vereinigte Staaten
sowie:
 Montabaur (ehem. Mons Tabor), Stadt in Rheinland-Pfalz
 Sezimovo Ústí, Alt Tabor, Stadt in Tschechien
 Tabory (Pl.), eine Reihe von Dörfern und ländlichen Siedlungen in Russland und Polen
 Tabores (dt. Tabor, ehemals im Ksp. Überlauz, Kurland), Ort in Lettland  

Erhebungen:
 Berg Tabor, 588 m, ein Berg in Israel
 Fehringer Tabor, in Fehring, Oststeiermark
 Feldbacher Tabor, ein Berg mit einer Burg in Feldbach (Steiermark)
 Taborberg (Bodanrück), 473 m, ein Berg bei Konstanz, Deutschland
 Taborberg (Abtenau), 1618 m, ein Berg bei Abtenau, Österreich
 Tabor (Pfäfers), 800 m, ein Aussichtspunkt bei Pfäfers, Schweiz
 Tabor (Steyr), eine Anhöhe in Steyr, Österreich
 Tabor (Villach), eine Anhöhe am Faaker See
 Tabor Spur, Bergkamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Maria-Theresia-Riff, ein Riff im Pazifik (vor allem in französischen Seekarten)
 Mont Thabor, 3178 m, Berg in den französischen Alpen
 Tabara (dt. Tabor), 174 m, Berg in Lettland
Bauwerke:
 Grad Tabor Laško, eine Burg in Slowenien
 Burg Veliki Tabor, eine Burg in Kroatien
 Schloss Tabor im Burgenland
 Tabor (Neusiedl), Mittelalterlicher Wehrturm in Neusiedl am See
 sowie zahlreiche Kirchen, siehe Taborkirche

Tabor, Tábor ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Tabor (1968–2010), polnischer Naturfotograf
 Arthur Sydney Tabor (1852–1927), englischer Cricket- und Tennisspieler
 Charles F. Tabor (1841–1900), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Charly Tabor (1919–1999), österreichischer Trompeter
 Danielle Tabor (* 1984), britische Schauspielerin
 David Tabor (1913–2005), britischer Physiker
 Friedrich Ludwig Wilhelm Christian Karl von Tabor (1776–1851), belgischer General
 Gerhard Tabor (1694–1742), deutscher Mediziner
 Günther Tabor (1925–2002), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Hans Tabor (1922–2003), dänischer Politiker und Diplomat
 Harry Zvi Tabor († 2015), israelischer Physiker
 Herbert Tabor (1918–2020), US-amerikanischer Mediziner und Biochemiker
 Horace Tabor (1830–1899), US-amerikanischer Politiker
 James Tabor (* 1946), US-amerikanischer Bibelwissenschaftler

 June Tabor (* 1947), britische Sängerin
 Tommy Tabor (* 1982), deutscher Politiker (AfD)

Tabor ist der Name folgender Kunstfigur:
 Tabor Süden, Romanfigur bei Friedrich Ani

Tabor oder Tábor, Sonstiges:
 Tábor (Schiff), eine Fähre auf dem Bodensee
 Evangelische Hochschule Tabor, eine theologische Hochschule evangelisch-pietistischer Prägung in Marburg
 Tábor, ein Teil der sinfonischen Dichtung Mein Vaterland von Bedřich Smetana
 Tabor, ein Einkaufszentrum der Weiß Handels GmbH in Steyr

Siehe auch:
 Thabor, Tavor
 Mount Tabor. Taborturm, Taborfriedhof, Taborstraße
 Taboriten
 Taborlicht
 Tábor lidu (Volks-Tábor), eine politische Volksversammlung im Freien in Österreich-Ungarn und Nachfolgestaaten.
 Tabor – die zweitunterste Organisationsabteilung in der Gliederung der Ustascha in den kroatischen Gemeinden 1941–1945.